Сезон 1967/68 был для «Питтсбург Пингвинз» первым в НХЛ. Питтсбург был одним из шести городов США, получивших место в НХЛ, в результате Расширения НХЛ в 1967 году. Начался 51-ый сезон НХЛ 11 октября 1967 года и закончился 11 мая 1968 года.

Межсезонье 
8 февраля 1966 года НХЛ вручила франшизу Питтсбургу.
Владелец нового клуба сенатор  и его друг и деловой партнер Питер Блок наняли в качестве генерального менеджера , который сразу начал поиск хоккеистов в низших хоккейных лигах. Первыми игроками подписавшими контракт с новым клубом стали: , ,  и .
Название новой команды было выбрано по итогам конкурса в местной газете: 10 февраля 1967 года новая команда стала известна как Пингвины.
На драфте расширения НХЛ в 1967 году Райли делает ставку на опытных игроков, в основном игравших ранее в Нью-Йорк Рейнджерс. Кстати, главный тренер Ред Салливан тоже ранее был главным тренером Рейнджеров. Но, главным приобретением в межсезонье стал 34-летний Энди Бэйтгейт.

Драфт расширения 

На драфте Питтсбург выбрал 20 хоккеистов.

Любительский драфт 

После драфта Джек Райли предложил Стиву Рекси годовой контракт на сумму $7,500 плюс бонус на такую же сумму. Однако, Стив предпочел выступление в составе сборной Канады на международной арене. На Зимних Олимпийских играх 1968 года Стив не провел ни одной игры, уступив место в воротах голкиперам Кену Бродерику и Уэйну Стивенсону. Напомню, тогда сборная Канады завоевала бронзовые медали.

Обмены в межсезонье

Список

Регулярный чемпионат 

Сокращения: # = итоговое место в регулярном чемпионате, В = количество побед, Н = количество игр, закончившихся в ничью, П = количество поражений,  ЗШ - заброшено шайб, ПШ - пропущено шайб

♦ - участие в розыгрыше Кубка Стэнли

 Первую игру Питтсбург провел 11 октября 1967 года на домашнем стадионе Сивик-арена, в присутствии 9,307 зрителей, против Монреаль Канадиенс. Эта игра была первом и в регулярном чемпионате сезона 1967-68. В этом же матче Жан Беливо забросил свою 400-х сотую шайбу в карьере.
 Первую шайбу в истории Питтсбурга забросил  в дебютной игре против Монреаля в ворота Вашона, с подачи Прайса и Мкдональда.
 Первую победу, со счетом 3:1, в своей истории Питтсбург одержал в гостях 13 октября 1967 года в матче против Сент-Луиса.
 Свою первую домашнюю победу Питтсбург одержал 21 октября 1967 года в матче против Чикаго, со счетом 4:2. Питтсбург был первым из числа новичков НХЛ, который одержал победу над командой "Оригинальной шестерки".
 4 ноября 1967 года в игре против Окленда вратарь Питтсбурга  записывает первый в истории Питтсбурга сухой матч (шатаут). Питтсбург одержал победу со счетом 1:0.
  был первым в истории Питтсбурга представителем клуба на Матче Всех Звезд НХЛ, состоявшимся 16 января 1968 года.
 Максимальная вместимость Сивик-арена была 12,580 сидящих мест. Самый дорогой билет стоил $5,00.

Обмены по ходу регулярного чемпионата

Статистика игроков 
Полевые игроки

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Ш = заброшено шайб, П = сделано голевых передач, О = набрано очков по системе «гол+пас», +/- = показатель, отражающий разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду, ШВ = штрафное время (мин.)

Примечание к таблице: ↓ - статистика игрока до обмена из Питтсбург Пингвинз  ↑ - статистика игрока после обмена в Питтсбург Пингвинз

Голкиперы

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Поб = победа, Пор = поражение, Н = ничья, ПШ = пропущено шайб, ПШ/И — показатель, отражающий среднее количество пропущенных шайб за игру, СМ = количество проведенных игр, где вратарь на протяжении всей игры успешно отражает все атаки команды соперника и не пропускает ни одной шайбы в свои ворота

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Турнирная таблица НХЛ 
 Pittsburghhockey.net 

1967/1968
Питтсбург Пингвинз